Katzental ist ein geographischer Name:

Orte:
 Katzental (Billigheim), Gemeindeteil und Dorf von Billigheim im Neckar-Odenwald-Kreis, Baden-Württemberg
 Katzental (Horben), Zinken der Gemeinde Horben im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Baden-Württemberg

Gewässer:
 Katzental (Endlingsbach), linkes Oberlauftal bis Maria Laach am Jauerling, Niederösterreich des hier noch Klatterbach genannten Endlingsbachs (zur Donau in Aggsbach)
 Katzental (Fischbach), linkes Bachtal zum Fischbach (zur Erms) im Gutsbezirk Münsingen etwa gegenüber Aglishardt, Gemeinde Römerstein, Landkreis Reutlingen, Baden-Württemberg
 Katzental (Main), linker Bachgraben zum Main in Obernburg am Main, Landkreis Miltenberg, Bayern
 Katzental (Mürz), linkes Bachtal zur Mürz an der Kiesbrücke vor Krampen, Markt Neuberg an der Mürz, Steiermark

Siehe auch:
 Katzentalbach
 Katzenthal